Discorsi (Gespräche) ist die italienische Bezeichnung einer literarischen Gattung und kann abkürzend insbesondere für die folgenden Buchtitel stehen:
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio von Niccolò Machiavelli
Discorsi e Dimostrazioni Matematiche intorno a due nuove scienze von Galileo Galilei.